

Топоніми 
Уеда (Акіта)
Уеда (Аоморі)
Уеда (Івате)
Уеда (Наґано)
Замок Уеда

Персоналії 
Уеда — японське прізвище.